Okręty US Navy o nazwie USS "Crockett":
 Pierwszy  został zwodowany w 1944.
 Drugi  został skreślony z lisy jednostek floty w 1976.

Crockett